Il doppio del torneo di tennis Salerno Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Ondruska e Nicolás Pereira che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Pietro Pennisi 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Nduka Odizor /  Diego Pérez (semifinali)
 Marcelo Ingaramo /  Luis Lobo (quarti di finale)

 Jan Apell /  Tomas Nydahl (quarti di finale)
 David Rikl /  Martin Střelba (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salerno Challenger 1991